Вячесла́в Усти́нов: Устинов, Вячеслав Александрович (род. 1925) — советский дипломат.
 Устинов, Вячеслав Эдуардович (род. 1957) — советский легкоатлет.